Moresby (Kumbria)
 Moresby (wyspa)

Osoby o nazwisku Moresby
 John Moresby

Zobacz też:
Port Moresby